Désirée steht für:

 Désirée (Name), weiblicher Vorname
 Désirée (Roman), deutscher Roman von Annemarie Selinko aus dem Jahr 1951
 Désirée (Kartoffelsorte), von Wolf Lange gezüchtete Kartoffelsorte aus dem Jahr 1962

 Nachname
 Sharon Desiree, US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin

 Filmtitel
 Désirée (1954), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahre 1954 von Henry Koster
 Désirée (1967), Kurzfilm von Fernand Moszkowicz aus dem Jahre 1967
 Désirée (1984), niederländischer Spielfilm aus dem Jahre 1984 (Regie: Felix de Rooy, mit Marianne Rolle)
 Désirée (2004), französischer Kurzfilm aus dem Jahre 2004 (Regie: Véronique Dossetto, Nadja-Rebecca Warasteh)

 Liedtitel
 Désirée, Chanson von Gilbert Bécaud aus dem Jahr 1982
 Désirée, Song von Neil Diamond aus dem Jahr 1977
 Désirée, Lied der Schlagerband Die Flippers
 Désirée, Lied von Caribou auf dem Album Andorra aus dem Jahr 2007
 Désirée, Lied von Paddy Schmidt (PGTH)
 Désirée, Gitarrenstück von Maria Linnemann (Leichte Folklorestücke)